Owen megye (Indiana)
Owen megye (Kentucky)